Condado de Wharton — condado do Texas
 Wharton (Texas) — cidade do condado de mesmo nome, no Texas
 Wharton (Nova Jérsei) — distrito do condado de Morris, estado de Nova Jérsei
 Wharton (Ohio) — vila do condado de Wyandot, estado de Ohio
 Wharton (Virgínia Ocidental) — comunidade do Condado de Boone (Virgínia Ocidental)

Outros 
 Wharton School — faculdade de administração da Universidade da Pensilvânia
 Wharton Creek — rio em Nova Iorque (estado)

Desambiguações de topônimos